Monaster steht für:
 Monaster, sternförmiges Aussehen der Metaphasenplatte während der Mitose, siehe Mitose #Metaphasenplatte

Monaster ist der Familienname folgender Personen:
 Nate Monaster (1911–1990), US-amerikanischer Drehbuchautor